Netscape Communicator
Nokia 9300 Communicator
Microsoft Office Communicator

Desambiguação